Corazón Nueva Nación, fue un partido de derecha, que tiene como secretario general al militar retirado Mario Chú. Partido que llega a prominencia en los medios guatemaltecos después de su alianza con el Partido LIDER confirmando ser un partido satélite..Fue disuelto en 2015

Notas

Partidos políticos fundados en 2011
Partidos políticos disueltos en 2015
Partidos políticos desaparecidos de Guatemala